Langstone – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Langstone – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire
 Langstone – miejscowość w Walii, w hrabstwie Newport
 Michelle Langstone – nowozelandzka aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna